Кармен има више значења:

 Општина Кармен (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Кармен (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кармен (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кармен, Лос Пинос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кармен, Финка ел Матадеро (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кармен (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Кармен (опера), је француска опера коју је написао Жорж Бизе.